

Hydronyme 
 La Tavda est une rivière de Russie et un affluent de la Tobol, dans le bassin hydrographique de l'Ob.

Toponyme 
 Tavda est une ville de l'oblast de Sverdlovsk, en Russie, et le centre administratif du raïon Tavdinski. Elle est située dans l'Oural, sur la rivière Tavda, à  au nord-est de Iekaterinbourg.

Animal 
Tavda (cheval), une race de chevaux russe.